Veglia (italienische „Wache“, „Vigilie“) steht für:

 den italienischen Namen der kroatischen Insel Krk
 Veglia Borletti, ein ehemaliger italienischer Automobilzuliefer
 Lorenzo Veglia (* 1996), italienischer Automobilrennfahrer